Michael van Langren, nizozemski astronom i kartograf
 Langrenus (krater), mjesečev krater